Hällingen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hällingen, Småland, sjö i Valdemarsviks kommun, 
Hällingen, Västmanland, sjö i Norbergs kommun,  (30,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn